De achternaam van der Made komt van het dorp Made, gemeente Drimmelen.

 Sacco van der Made - Nederlands film- toneel- en hoorspelacteur, 1918 - 1997.
 Guus van der Made - Nederlands acteur en tv-producer, zoon van Sacco van der Made.
 Bruno van der Made - lid van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, schreef de eerste deeltjes van Wipneus en Pim.
 Harry van der Made - 1915 - 1976, in de jaren 50 algemeen secretaris van de Ministerraad van Curaçao (vergelijkbaar met secretaris-generaal in Nederland), van 1962 - 1966 algemeen secretaris van het gouvernementele secretarie van Curaçao en van 1966 - 1974 kabinetschef van de commissaris van de Koningin in Limburg. Officier in de Huisorde van Oranje. Echtgenoot van Carla Schunck. Kleinzoon van Balthasar van der Made.
 Balthasar van der Made - van 1880 - 1904 dijkgraaf van waterschap Emiliapolder (gemeente Made-Drimmelen).
 Jan van der Made - Nederlands schrijver, vertaler en theoreticus voor een nationaalsocialistische letterkunde, 1909 - 1980.
 Stephania van der Made - in 1589 gehuwd met de latere VOC-admiraal Steven van der Hagen.
 Tilly van der Made - Nederlands voormalig hardloopster op sprint en middenafstanden, 1938.

Fictief
 boer Van der Made - een hobbit in In de Ban van de Ring en De Avonturen van Tom Bombadil, vriend van Tom Bombadil.